То́карево, Токарёво — название населённых пунктов:

Россия 
 Токарево — село в Новичихинском районе Алтайского края.
 Токарево — посёлок в составе города Новоалтайск Алтайского края.
 Токарёво — село в Жуковском районе Брянской области.
 Токарево — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Токарево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Кубенское сельское поселение.
 Токарево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Спасское сельское поселение.
 Токарево — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Токарево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Токарево — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Токарево — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Токарево — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Токарево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Токарево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Токарево — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Токарево — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Токарево — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Токарёво — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Токарево — деревня в Каширском районе Московской области.
 Токарево — деревня в Люберецком районе Московской области.
 Токарево — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Токарёво — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Токарёво — деревня в Пестовском районе Новгородской области, Богословского сельского поселения.
 Токарёво — деревня в Пестовском районе Новгородской области, Быковского сельского.
 Токарево — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Токарево — деревня в Тюкалинском районе Омской области.
 Токарево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Токарево — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Токарево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Токарево — деревня в Псковском районе Псковской области, Краснопрудская волость.
 Токарево — деревня в Псковском районе Псковской области, Логозовская волость.
 Токарево — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Токарево — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Токарево — село в Шацком районе Рязанской области.
 Токарево — деревня в Сысертском городском округе Свердловской области.
 Токарево — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Токарево — село в Гагаринском районе Смоленской области.
 Токарево — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Токарево — деревня в Бологовском районе Тверской области.
 Токарево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Токарево — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Токарево — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Токарево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Токарево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Токарево — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Токарево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Токарево — село в Кировском районе.

Украина 
 Токарево — село в Великоалександровском районе Херсонской области